Osoby o tym nazwisku:
 Charles Wiggin – brytyjski wioślarz
 Ender Wiggin – postać fikcyjna, główny bohater Sagi Endera